Сумчатые  — инфракласс млекопитающих, объединяемый вместе с плацентарными в подкласс зверей. Отличаются от плацентарных по ряду признаков, в частности, их детёныши появляются на свет (после очень короткого эмбрионального периода) недоразвитыми, и дальнейшее развитие новорождённого происходит в сумке у матери. База данных Американского общества маммалогов (ASM Mammal Diversity Database, v. 1.10) признаёт 385 современных видов сумчатых, а также 17 видов, вымерших после 1500 года.

Появление и распространение 
Судя по палеонтологическим данным, сумчатые были весьма распространены в мезозое, но впоследствии их, как и клоачных, с большинства континентов вытеснили плацентарные. Время разделения эволюционных линий сумчатых и эутериев методом молекулярных часов оценивают в 186—193 млн лет назад (юрский период). Анализ полных геномов ехидны и утконоса показывает, что предки яйцекладущих млекопитающих отделились от предков плацентарных и сумчатых примерно 187 млн лет назад.

До 2018 года древнейшими ископаемыми остатками сумчатых считались найденные в отложениях мелового периода провинции Ляонин, на северо-востоке Китая, ископаемые остатки млекопитающего Sinodelphys szalayi возрастом 125 млн лет. С запада Северной Америки известны остатки сумчатых, живших 110 млн лет назад.

Большинство сумчатых Южной Америки вымерло после возникновения естественного моста между Южной и Северной Америкой, по которому с севера на юг стали проникать новые виды («великий межамериканский обмен»). Из живших там сумчатых только опоссумы смогли выдержать конкуренцию и даже распространиться на север.

В отличие от Южной Америки, австралийский мир сумчатых в результате географической изоляции сохранился до наших дней, однако после появления человека в Австралии 45 тыс. лет назад и здесь он претерпел существенные изменения. Согласно широко распространённой гипотезе, почти все виды крупных сумчатых были искоренены поселенцами вскоре после их обоснования в Австралии. Влияние человека, а также привезённых им видов, отрицать невозможно.

Физиология

Общие сведения 
Сумчатые занимают различные экологические ниши, встречаются виды, которые ведут подземный образ жизни (сумчатый крот), некоторые животные, например различные опоссумы и коалы прекрасно бегают, есть также представители, ведущие полуводный образ жизни (водяной опоссум). Среди сумчатых встречаются насекомоядные, хищные и растительноядные виды. В зависимости от образа жизни, у животных присутствуют различные приспособления к конкретной среде обитания: цепкий хвост для лазания (виргинский опоссум), мощные когти для рытья (сумчатый крот) и другие. Также их эмбриональный период очень короткий. Детёныши рождаются маленькими и плохо развитыми. Доразвитие происходит в материнской сумке. Детёныш захватывает сосок матери и висит на нём. Сокращением специальных мышц мать периодически впрыскивает молоко в рот детёнышу.

Строение 

Размеры тела сильно варьируют: от 10 см (сумчатые мыши) до 2 м (большой рыжий кенгуру). Температура тела ниже, чем у большинства млекопитающих, +34…+36 °C.

Одной из особенностей строения скелета у сумчатых является наличие сумчатых костей — особых костей таза. Также они имеют отличное от других млекопитающих строение нижней челюсти, задние концы которой загнуты внутрь. По строению зубной системы сумчатых можно разделить на две группы: двурезцовые и многорезцовые. Количество резцов во многом зависит от образа жизни животного. Например, у примитивных насекомоядных и хищных форм количество резцов особенно велико — на каждой половине челюсти они имеют вверху по пять, а внизу по четыре резца. У растительноядных животных не бывает более одного резца с каждой стороны нижней челюсти.

Сумка у некоторых видов может отсутствовать (сумчатый муравьед); может быть выражена лишь небольшой складкой, ограничивающей млечное поле. У некоторых сумчатых сумка может открываться назад (сумчатый крот, коала).

Классификация 
Филогенетические взаимоотношения между современными отрядами сумчатых могут быть отображены в виде следующей кладограммы:

Ниже представлена классификация современных и вымерших сумчатых вплоть до семейств. Для рецентных семейств в квадратных скобках указаны количества родов, а также современных и недавно вымерших видов, согласно данным ASM Mammal Diversity Database (v. 1.10).
  Надсемейство Argyrolagoidea
  Семейство Argyrolagidae — поздний олигоцен — поздний плиоцен; похожие на грызунов сумчатые, в том числе двуногие и прыгающие
  Семейство Groeberiidae — средний — поздний эоцен; маленькие сумчатые с короткой мордой (по другим классификациям, являются гондванатериями, либо представителями Vombatiformes)
  Семейство Patagoniidae — ранний миоцен; небольшие сумчатые с  (по другой классификации, являются гондванатериями)
 Отряд 
  Семейство Caroloameghiniidae — ранний эоцен — ранний олигоцен; плодоядные опоссумы, по строению зубов похожие на приматов
  Семейство Sparassocynidae — поздний миоцен — поздний плиоцен; мелкие плотоядные опоссумы
 Семейство  [ 18 / 125 / 0 ]
 Отряд 
  Семейство Abderitidae — поздний олигоцен — средний миоцен; мелкие и среднеразмерные плотоядные и плодоядные с зубной системой типа plagiaulacoid
  Семейство Palaeothentidae — поздний олигоцен — средний миоцен; разнообразная группа мелких и среднеразмерных плотоядных и плодоядных метатериев
  Семейство Pichipilidae — средний эоцен — средний миоцен
 Семейство  [ 3 / 7 / 0 ]
 Надотряд Australidelphia
  Отряд Yalkaparidontia — предварительно отнесены к Australidelphia
  Семейство Yalkaparidontidae — ранний миоцен — средний миоцен; включает только род Yalkaparidon
 Отряд 
  Семейство Woodburnodontidae — ранний эоцен; включает только род Woodburnodon
 Семейство  [ 1 / 2 / 0 ]
 Клада Eomarsupialia (=Euaustralidelphia)
 Клада Agreodontia
 Отряд 
 Семейство  [ 1 / 2 / 0 ]
 Отряд 
  Семейство Malleodectidae — поздний миоцен — ранний эоцен
  Семейство  [ 1 / 0 / 1 ] — поздний олигоцен — голоцен (вымерли в историческое время)
 Семейство  [ 17 / 76 / 0 ]
 Семейство  [ 1 / 1 / 0 ]
 Отряд 
  Семейство Chaeropodidae [ 1 / 0 / 2 ] — вымерли в историческое время
  Семейство Yaralidae — поздний олигоцен — ранний миоцен
 Семейство  (=Peroryctidae) [ 6 / 21 / 5 ]
 Семейство  [ 1 / 1 / 1 ]
 Отряд 
 Подотряд Vombatiformes
  Семейство  — поздний олигоцен — плейстоцен
 Инфраотряд Phascolarctomorphia
 Семейство  [ 1 / 1 / 0 ]
 Инфраотряд Vombatomorphia
  Семейство Ilariidae — поздний олигоцен
  Семейство Maradidae — поздний олигоцен; включает только род Marada
  Семейство Wynyardiidae — поздний олигоцен — плиоцен
  Надсемейство Diprotodontoidea
  Семейство  — поздний олигоцен — плейстоцен
  Семейство  — верхний олигоцен — верхний плейстоцен
 Надсемейство Vombatoidea
  Семейство Mukupirnidae — поздний олигоцен; включает только род Mukupirna
 Семейство  [ 2 / 3 / 0 ]
 Подотряд Phalangeriformes
  Семейство Ektopodontidae — поздний олигоцен — плейстоцен
  Семейство Miminipossumidae — ранний/средний миоцен; включает только род Miminipossum
  Семейство Miralinidae — поздний олигоцен — плиоцен
 Семейство  [ 2 / 5 / 0 ]
 Семейство  [ 6 / 31 / 0 ]
 Подотряд Macropodiformes
 Надсемейство Petauroidea
  Семейство Pilkipildridae — поздний олигоцен — плиоцен
 Семейство  [ 6 / 20 / 0 ]
 Семейство  [ 3 / 14 / 0 ]
 Семейство  [ 1 / 1 / 0 ]
 Семейство  [ 2 / 3 / 0 ]
 Надсемейство Macropodoidea
  Семейство Balbaridae — поздний олигоцен — средний миоцен
 Семейство  [ 1 / 1 / 0 ]
 Семейство  [ 4 / 8 / 4 ]
 Семейство  [ 13 / 63 / 4 ]

Систематика сумчатых претерпела ряд изменений в свете недавних исследований, а единого мнения о том, какой ранг должен быть присвоен этой группе и её дочерним таксонам, до сих пор не существует. В предложенной в 1987 году К. Эплином и М. Арчером и после практически общепринятой классификации сумчатые подразделяются на американских  и австралийских Australidelphia (к последним также относятся южноамериканские микробиотерии). Хотя ранее оба таксона считались монофилетическими, большинство молекулярно-генетических анализов, проведённых в XXI веке, восстановило Ameridelphia как группу, парафилетическую по отношению к Australidelphia; в результате, ряд авторов отказался от выделения первого таксона.

Ископаемые сумчатые 
Некоторые древние вымершие представители:
 Malleodectes — ископаемые остатки были обнаружены на северо-востоке Австралии, в районе Квинсленда. Возраст костей оценивается примерно в 17—10 млн лет. Найдены только фрагменты черепа.

Ряд вымерших отрядов (сумчатые саблезубые (Sparassodonta), Alphadontia, Deltatheroida, Asiadelphia) иногда выделяют из сумчатых в параллельные ветви эволюции в рамках общего таксона Metatheria.

Примечания

Литература 
 
 
 Austin, C. R. ed. Reproduction in Mammals. Melbourne: Cambridge University Press, 1982.
 Bronson, F. H. Mammalian Reproductive Biology. Chicago: University of Chicago Press, 1989.
 Dawson, Terrence J. Kangaroos: Biology of Largest Marsupials. New York: Cornell University Press, 1995.
 Flannery, Tim (1994), The Future Eaters: An Ecological History of the Australasian Lands and People, pages 67—75. ISBN 0-8021-3943-4, ISBN 0-7301-0422-2.
 
 
 Frith, H. J. and J. H. Calaby. Kangaroos. New York: Humanities Press, 1969.
 Gould, Edwin and George McKay. Encyclopedia of Mammals. San Diego: Academic Press, 1998.
 Hunsaker, Don. The Biology of Marsupials. New York: Academic Press, 1977.
 Johnson, Martin H. and Barry J. Everitt. Essential Reproduction. Boston: Blackwell Scientific Publications, 1984.
 
 Knobill, Ernst and Jimmy D. Neill ed. Encyclopedia of Reproduction. V. 3 New York: Academic Press, 1998.
 McCullough, Dale R. and Yvette McCullough. Kangaroos in Outback Australia: Comparative Ecology and Behavior of Three Coexisting Species. New York: Columbia University Press, 2000.

Ссылки 
 Парные эксперименты. Конвергентная эволюция.
 Млекопитающие «потеряли» свою сумку 160 миллионов лет назад — учёные.